Quinze
Quinze (álbum) - a segunda coletânea da banda mineira Jota Quest
O Quinze - o primeiro e mais popular romance de Rachel de Queiroz
O Quinze (filme)
Praça Quinze

Os Quinze - confraria literária composta por quinze escritores com sede no Rio de Janeiro. O grupo iniciou seus trabalhos em 2015; já possuem um livro publicado e seguem criando contos.

Ou ainda:
15 - o ano 15 d.C.

Desambiguação